

Letteratura ed editoria 
 Trace – manhwa e webtoon sudcoreano
Trace – rivista statunitense
La traccia (Trace) – romanzo di Patricia Cornwell del 2004

Linguistica
Lingua trace – antica lingua estinta parlata dal popolo dei Traci nei Balcani e nella pianura del Danubio

Mitologia
Trace – figura della mitologia greca

Musica
Trace – gruppo musicale rock progressivo olandese
Trace – album dei Trace del 1974
Trace – album dei Son Volt del 1995
Trace – album dei Gridlock del 2001

Onomastica
Trace – diminutivo del nome proprio di persona maschile e femminile Tracy

Storia
Trace – tipo di gladiatore

Scienza e tecnica 

 TRACE – telescopio spaziale